Schrei nach Freiheit ist der Titel folgender Werke:

 Schrei nach Freiheit, ein britischer Film aus dem Jahr 1987
 Schrei nach Freiheit (Buch), ein Buch der syrischen Autorin Samar Yazbek aus dem Jahr 2012